Tanypeza är ett släkte av tvåvingar. Tanypeza ingår i familjen långbensflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långbensflugor
Tanypeza